Beinart ist der Familienname folgender Personen:

 Peter Beinart (* 1971), US-amerikanischer Journalist
 Haim Beinart (1917–2010), israelischer Historiker
 Noa Beinart, israelische Opernsängerin (Alt)
 William Beinart (* 1951), südafrikanischer Historiker

Siehe auch:
 Beinert